Saleto ima više značenja:
 Saleto (Bolonja)
 Saleto (Breša)
 Saleto
 Saleto (Parma)
 Saleto (Udine)